

Localidades

Celles (Hainaut)

Celles (Ariège)	
Celles (Cantal)
Celles (Charente-Maritime)
Celles (Dordonha)
Celles (Hérault)

Desambiguações de topônimos